Hope Town kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Hope Town District, distrikt,

Kanada 

 Hope Town (kommun i Kanada), Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar